El Torneig de Buenos Aires 2021, conegut oficialment com a Argentina Open 2021, és un esdeveniment tennístic disputat sobre terra batuda que està inclòs dins les sèries 250 de l'ATP. La 24a edició del torneig es va celebrar entre l'1 i el 7 de març de 2021 en el Buenos Aires Lawn Tennis Club de Buenos Aires, Argentina.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2021
ATP Tour 2021